Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2007 je devetindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 2. in 4. marcem 2007 v dvorani National Indoor Arena v Birminghamu, Združeno kraljestvo. Udeležilo se ga je 519 atletov iz 47-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2007
2007 v športu
Športne prireditve v Angliji
Šport v Birminghamu